Sundern (Hiddenhausen), een plaats in de Duitse gemeente Hiddenhausen, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Sundern (Sauerland), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in het district Hoogsauerland